Balzli ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Balzli (* 1966), Schweizer Journalist
 Berta Balzli (1920–2010), Schweizer Malerin
 Ernst Balzli (1902–1959), Schweizer Mundartschriftsteller und Lehrer
 Hans Balzli (1893–1959), Schweizer Arzt, Homöopath und Medizinhistoriker
 Johannes Balzli, Pseudonym von Karl Brandner-Pracht (1864–1939), österreichischer Autor